

Antropologia 
Serrano  – tribù di nativi americani stanziata nell'attuale California

Biologia 
Serrano del Sol  – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Cucina 
Serrano  – prosciutto crudo tipico spagnolo

Geografia 
Serrano  – l'unica frazione di Carpignano Salentino in provincia di Lecce
Serrano  – stazione della metropolitana di Madrid

Letteratura 
Serrano  – personaggio dell'Eneide di Virgilio
Ciclo dei Serrano  – serie letteraria di Elizabeth Moon

Persone
Andres Serrano  – fotografo statunitense
Ángel Serrano  – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
Aulo Atilio Serrano  – politico romano
Carlos Serrano  – attore spagnolo
Elkin Serrano – calciatore colombiano
Francisco Serrano  – militare e politico spagnolo
Gaio Atilio Serrano  – politico romano
Inma Serrano  – cantante spagnola
Ismael Serrano  – cantautore spagnolo
Jennifer Serrano – cantante spagnola
Joaquim Serrano  – calciatore portoghese
José Serrano  – politico statunitense
Juan Serrano  – esploratore spagnolo
Juan René Serrano  – arciere messicano
Julieta Serrano – attrice spagnola
Julio César Serrano  – calciatore argentino
Marcela Serrano  – scrittrice cilena
Marcos Serrano  – un ex ciclista su strada spagnolo
Miguel Serrano  – filosofo, scrittore e politico cileno
Mirsha Serrano  – calciatore messicano
Nestor Serrano  – attore statunitense
Paula Serrano  – calciatrice spagnola
Ricardo Serrano  – ex ciclista su strada spagnolo
Rolando Serrano  – calciatore colombiano
Rosita Serrano  – cantante e attrice cilena
Rubén Serrano  – attore spagnolo
Sesto Atilio Serrano  – politico romano

Televisione 
Los Serrano  – serie televisiva spagnola

Videogiochi 
 Serrano - personaggio immaginario del videogioco Max Payne 3

Pagine correlate
 Serano